Gianluigi Valleriani – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, portiere 
 Giulia Valleriani – sciatrice alpina italiana